Le Championnat des Caraïbes de rugby 2016 ou  2016 est une compétition organisée par Rugby Americas North qui oppose les nations caribéennes et le Mexique.

Équipes engagées 

Zone Nord 
 
 
 
 

Zone Sud

Format 

Les résultats sont pris en compte pour les qualifications à la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon.

Tour préliminaire

Zone Nord

Détails des résultats

Classement 

 

|}

Zone Sud

Détails des résultats

Classement 

 

|}

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Rugby Americas North

Rugby à XV en 2016
2016